Feurstein ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Feurstein (1958–2017), österreichischer Zisterzienserabt
 Christoph Feurstein (* 1972), österreichischer Fernsehjournalist
 Gottfried Feurstein (* 1939), österreichischer Politiker (ÖVP)
 Heinrich Feurstein (1877–1942), deutscher katholischer Priester, Kunsthistoriker und NS-Opfer
 Josef Feurstein (1887–1973), österreichischer katholischer Priester und Politiker (CSP/ÖVP)
 Klaus Feurstein, österreichischer Landesvolksanwalt
 Lukas Feurstein (* 2001), österreichischer Skirennläufer 
 Patrick Feurstein (* 1996), österreichischer Skirennläufer
 Valentin Feurstein (1885–1970), österreichischer General

Zudem ist der Familienname auch Namensgeber für ein Gebäude:
 Feurstein-Haus in Dornbirn

Siehe auch:
 Feuerstein (Begriffsklärung)